Borís Godunov (1551-1605) va ser un tsar de Rússia

Borís Godunov pot referir-se també a:

 Borís Godunov (Mússorgski): Una òpera de Modest Mússorgski
 Borís Godunov (obra de teatre): Obra de teatre escrita per Aleksandr Puixkin
 Boris Godunov (pel·lícula de 1954)
 Boris Godunov (pel·lícula de 1986)
 Boris Godounov (pel·lícula de 1989), un musical rus